Tisdall ist der Familienname folgender Personen:
 Bob Tisdall (1907–2004), irischer Leichtathlet
 Jonathan Tisdall (* 1958), norwegischer Schachspieler 
 William Tisdall (* um 1570), englischer Komponist, siehe William Tisdale